Christopher John Hilton Paulet, Earl of Wiltshire (* 30. Juli 1969) ist der älteste Sohn von Englands ranghöchstem Marquess, Nigel Paulet, 18. Marquess of Winchester. Als dessen Heir Apparent führt er den Höflichkeitstitel Earl of Wiltshire.

Er lebt in Südafrika und arbeitet zurzeit als Produktmanager. Früher war er der Leadgitarrist von Wizard, einer südafrikanischen Heavy-Metal-Band aus den frühen 1990ern.

Im Oktober 1992 heiratete er Christine Mary Town, die seit der Hochzeit den Höflichkeitstitel Countess of Wiltshire führt. Das Ehepaar hat zwei Kinder:
 Lady Emma Louise Paulet (* 1. April 1993)
 Michael John Paulet, Lord St. John (* 31. August 1999)

Einzelnachweise

Weblinks 
 

Christopher, Earl Of Wiltshire
Britischer Adliger
Brite
Südafrikaner
Geboren 1969
Mann